

Sport 
 WHU – abbreviazione di West Ham United, società calcistica inglese

Codici 
 whu – codice ISO 639-3 della lingua wahau kaya